Jeremy Hunt puede hacer referencia a:
 Jeremy Hunt (ciclista)
 Jeremy Hunt (político)